Dit is de 90s Request Top 100 van 2007. Deze lijst werd uitgezonden op vrijdag 12 oktober 2007 op 3FM.

Top 100 

90s Request Top 100